Manewry portowe - są to wszelkie zabiegi i manewry, które jacht lub statek wykonuje wewnątrz basenu portowego.

Do manewrów portowych zaliczamy:

podejście do pomostu jest to manewr jaki jacht lub statek wykonuje w celu zacumowania

Żegluga